Lake Hope steht für:

 Lake Hope (Antarktika), See im Grahamland, Antarktika
 Lake Hope (Australien), Salzsee in Australien
 Lake Hope (Colorado), See in Colorado, Vereinigte Staaten
 Lake Hope (Neuseeland), See auf der Südinsel von Neuseeland